Мужская сборная Венгрии по кёрлингу — представляет Венгрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Венгрии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2012 сборная Венгрии выступала в дивизионе «А», в 1992, 1994—1996, 2003—2011, 2013—2022 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Венгрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Венгрии

См. также 
 Женская сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу на колясках

Венгрия
Кёрлинг в Венгрии
Кёрлинг